Fajsławice peut désigner

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Fajsławice, gmina rurale du powiat de Krasnystaw 
 Fajsławice, village et chef-lieu de la gmina de même nom